Кубок Фиджийской футбольной ассоциации — турнир среди футбольных клубов Фиджи, проводимый Фиджийской футбольной ассоциацией с 1991 года.

Выступления клубов

Ссылки 
 Fiji FACT Roll of Honour
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

Футбол на Фиджи